Steigbügelhalter steht für
 Steigbügelhalter (Geschirr), Halterung, Verbindungsteil des Steigbügels mit dem Sattel des Reittiers
 Steigbügelhalter (Rolle), jemand, der einem anderen die Steigbügel festhält, um es diesem zu erleichtern, in den Sattel zu kommen. Häufig abwertend für Politiker, die selbst eine geringere Rolle spielen, aber der als Gegner angesehenen Partei helfen, an die Macht zu kommen.